Ketose steht für:

 Ketose (Polyhydroxyketon), Kohlenhydrat aus der Gruppe der Monosaccharide, siehe Ketosen
 Ketose (Stoffwechsel), Zustand des Stoffwechsels

Siehe auch: